Vaya Con Dios, belga zenekar
Vaya Con Dios, a belga zenekar első albuma
Vaya Con Dios, amerikai film
Vaya Con Dios, német film